Ел Пандиљо има више значења:

 Ел Пандиљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандиљо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандиљо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандиљо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандиљо (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику